Conteville puede referirse a: 

 Conteville, comuna de Calvados (Francia).
 Conteville, comuna de Eure (Francia).
 Conteville, comuna de Oise (Francia).
 Conteville, comuna de Sena Marítimo (Francia).
 Conteville, comuna de Somme (Francia).